Příjmení Chen nese více různých osobností:

 Edison Chen (* 1980) – čínský herec a zpěvák
 Joan Chen (* 1961) – čínsko-americká herečka a režisérka
 Rešef Chen (* 1968) – izraelský politik
 Nathan Chen (* 1999) – krasobruslař

Externí odkazy